Гладкоголовообразные  — отряд лучепёрых рыб. Распространены во всех океанах. Многие виды глубоководные.

Один спинной плавник сдвинут к хвостовому стеблю. Жирового плавника и плавательного пузыря нет. Зубы на верхней челюсти имеются (за исключением Leptochilichthys). Надчелюстных костей одна или две. Окрашены в тёмные цвета.

Классификация 
В отряде гладкоголовообразных выделяют три семейства с 32 родами и 137 видами:
 , 13 родов и 39 видов
 , один род и три вида
 , 18 родов и 95 видов

Примечания 

 
Отряды лучепёрых рыб